Бистрянка — рід риб родини коропових

Бистрянка — село, Красногорський район, Алтайський край
 Бистрянка — селище, Правдинський округ, Калінінградська область

Бистрянка — річка в окрузі Брезно, права притока Грона

Бистрянка — річка у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим